zie Pomp (machine)
 Fietspomp
 Luchtpomp (sterrenbeeld)